Рохараре има више значења:

 Рохараре (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рохараре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рохараре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рохараре, Ел Енсинал (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику